Madjid Aït Rahmane (1953-), est un artiste de chaâbi kabyle algérien.

Divers 
 Faylaq al-Rahmane est un groupe rebelle de la guerre civile syrienne.

Voir aussi 
 
Patronyme arabe